John F. Carlson 1875–1947) – amerykański malarz impresjonista szwedzkiego pochodzenia
 John B. Carlson – amerykański majanista, astrofizyk i astronom
 John Carlson (ur. 1984) – amerykański futbolista
 John Carlson (ur. 1990) – amerykański hokeista, olimpijczyk